Чехо́вський — українське і польське прізвище.

Відомі носії 
 Чеховський Ігор Григорович (1960—2007) — науковець, журналіст, історик, філолог, педагог, краєзнавець, громадський діяч.
 Степан Чеховський (1884—1952) — український греко-католицький священник, жертва радянських репресій, слуга Божий.

Див. також 
 Чехівський

Українські прізвища
Польські прізвища